Dedé Badaró, nascido Gercino Santos (Candiba, 31 de maio de 1953) é um cantor e compositor brasileiro de música popular.

Ligações externa 
 Dedé Badaró no Allmusic

Naturais de Candiba
Cantores da Bahia
Compositores da Bahia
Músicos de música popular brasileira